Altenhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrice Altenhofer, Theater- und Filmschauspielerin der Stummfilmzeit
 Ewald Altenhofer (* 1952), Entomologe
 Norbert Altenhofer (1939–1991), deutscher Germanist